THC steht als Abkürzung für:
 Terminal Handling Charge, Umschlaggebühr von Reedereien im Seehafen
 Tetrahydrocannabinol, hauptsächlich rauschbewirkender Wirkstoff der Hanfpflanze (Cannabis)
 Thermohaline Zirkulation, die Ozean-verbindenden Meeresströmungen
 Team HC Strache, eine Bezeichnung der Partei Team HC Strache – Allianz für Österreich

Eigennamen:
 Thüringer Handball Club Erfurt-Bad Langensalza, siehe Thüringer HC
 Theologische Hochschule Chur
 Tennis- und Hockey-Club, z. B. THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach

ThC steht für:
 Thoriummonocarbid, siehe Thorium(IV)-carbid

Abkürzung